Минский округ — единица административного деления Белорусской ССР, существовавшая с июля 1924 по июль 1930 года. Административный центр — город Минск.

Образован согласно постановлению ЦИК БССР «Об административно-хозяйственном делении БССР» от 17 июля 1924 года.

Первоначально включал 11 районов: Заславский, Койдановский, Логойский, Острошицко-Городокский, Пуховичский, Самохваловичский, Смиловичский, Смолевичский, Узденский, Червенский, Шацкий.

В июне 1927 года в состав Минского округа вошло 8 районов упразднённых Борисовского и Слуцкого округов: Бегомльский, Березинский, Борисовский, Гресский, Зембинский, Копыльский, Плещеницкий, Холопеничский.

В августе — сентябре 1927 Шацкий и Зембинский районы были упразднены.

Округ упразднён 26 июля 1930 года, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение БССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 539,5 тыс. чел. В том числе белорусы — 79,8 %; евреи — 13,1 %; русские — 3,1 %; поляки — 2,5 %.

Примечания

Литература 
 

Округа Белорусской ССР
Появились в 1924 году в Белоруссии
Округа, упразднённые в 1930 году
Административные единицы, образованные в 1924 году